Большая Сергеевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Сергеевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Большая Сергеевка — село в Тамалинском районе Пензенской области.